C8H8O2 – formula molecolare dell'acido fenilacetico
C8H8O2 – formula molecolare dell'anisaldeide
C8H8O2 – formula molecolare del benzoato di metile

Formule molecolari